Neogonodactylus är ett släkte av kräftdjur. Neogonodactylus ingår i familjen Gonodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mantisräkor
Neogonodactylus